John Devine ist der Name folgender Personen:

*  John Devine (Fußballspieler, 1935) (* 1935), schottischer Fußballspieler
 John Devine (Fußballspieler, 1958) (* 1958), irischer Fußballspieler
 John Devine (Fußballspieler, 1969) (* 1969), nordirischer Fußballspieler
 John Devine (Radsportler) (* 1985), US-amerikanischer Radrennfahrer